Дми́трий Лобко́в:
 Лобков, Дмитрий Владимирович (род. 1981) — российский конькобежец.
 Лобков, Дмитрий Петрович (1717—1762) — русский герольдмейстер, директор Петербургской шпалерной мануфактуры.